

Boterstraat (Aalst) in Aalst
 Boterstraat (Ardooie) in Ardooie
 Boterstraat (Brussel) in Brussel
 Boterstraat (Heist-op-den-Berg) in Heist-op-den-Berg
 Boterstraat (Ieper) in Ieper
 Boterstraat (Pittem) in Pittem
 Boterstraat (Wingene) in Wingene

Boterstraat (Alkmaar) in Alkmaar
 Boterstraat (Bredevoort) in Bredevoort
 Boterstraat (Brielle) in Brielle
 Boterstraat (Schiedam) in Schiedam
 Boterstraat (Utrecht) in Utrecht
 Boterstraat (Venlo) in Venlo